Gugliotta puede hacer referencia a:

Emma Gugliotta, actriz italiana.
Sandra Gugliotta, cineasta argentina.
Óscar Gugliotta, baloncestista dominicano.
Tom Gugliotta, baloncestista estadounidense.